Strada statale 89 – strada statale polacca
 Strada statale 89 Garganica